Gastheer van de achtste editie van het wereldkampioenschap hockey voor mannen in 1994 was Australië. Het vierjaarlijkse toernooi, onder auspiciën van de wereldhockeybond FIH, telde drie debutanten: Wit-Rusland, Zuid-Afrika en Zuid-Korea, en had plaats van woensdag 23 november tot en met zondag 4 december 1994 in het State Hockey Centre in Sydney, dat zes jaar later dienst zou doen als onderkomen van het olympisch hockeytoernooi. Titelverdediger was Nederland, dat vier jaar eerder in Lahore voor de tweede keer wereldkampioen was geworden. Zes van de twaalf deelnemende landen, waaronder debutant Zuid-Afrika, plaatsten zich een jaar eerder voor het toernooi bij de strijd om de Intercontinental Cup in Polen.

Selecties

{{Kolommen3|Kolom1=
Ronald Jansen (gk)
 Marten Eikelboom
 Leo Klein Gebbink
 Erik Jazet
 Bastiaan Poortenaar
 Wouter van Pelt
 Marc Delissen 
 Jacques Brinkman
|Kolom2=
Walter Drenth
 Stephan Veen
 Floris Jan Bovelander
 Jeroen Delmee
 Erik-Jan de Rooij (gk)
 Teun de Nooijer
 Remco van Wijk
 Taco van den Honert
|Kolom3=
Bondscoach: Roelant Oltmans
Assistent: Bert Bunnik
Manager: Koos Formsma
Fysio: Maarten van Dunné
Video: Roberto Tolentino
}}

Uitslagen

Eerste ronde 
 Groep A

 Groep B

Kruisingswedstrijden 

 Om plaats 9-12

Om plaats 5-8

 Halve finales

Plaatsingswedstrijden
 Om de 11e/12e plaats

Om de 9e/10e plaats

Om de 7e/8e plaats

Om de 5e/6e plaats

Om de 3e/4e plaats

Finale

Topscorers

Eindrangschikking

Ereprijs 
Beste speler: Shahbaz Ahmed (Pakistan)

Externe links
 Officiële website
 Toernooi op Rediff.com
 Toernooi op Todor66.com

1994 mannen
Hockey in 1994
Hockey in Australië
Sportevenement in Sydney
Hockey